На́шуа () — город в округе Хилсборо, штат Нью-Гэмпшир, США. По данным переписи 2010 года население города составляет 86 494 человека, что делает его вторым по численности населения в Нью-Гэмпшире после Манчестера.

Нашуа был дважды удостоен звания «Лучшее место для жизни в Америке» журналом «Money». Это единственный город, который получил это звание дважды в 1987 году и 1997 году. В 2007 году город занял 27 место по рейтингу компании Morgan Quitno «Безопасные города в стране».

География 

Согласно бюро переписи населения США, общая площадь города 82,4 км², из которых 80,0 км² — земля,  (2,98 %) вода. На восточной границе города протекает река Мерримак. Самая высокая точка города холм в южной части города, его высота равняется  над уровнем моря.

Климат

Известные уроженцы и жители 
 Джадд Грегг — американский политик, сенатор США от штата Нью-Гемпшир
 Аманда Ли Мур — американская актриса и поп-певица
 Triple H — рестлер
 Рэнди Харрисон — актёр
 Эмерсон, Бенджамин Кендалл  (1843—1932) — американский геолог и петрограф.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 History of Nashua, New Hampshire
 Nashua Historical Society
 Nashua Public Library
 Nashua Regional Planning Commission
 New Hampshire Economic and Labor Market Information Bureau Profile

Города Нью-Гэмпшира
Окружные центры Нью-Гэмпшира
Населённые пункты округа Хилсборо (Нью-Гэмпшир)